Fluted Rock är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Toppen på Fluted Rock är  meter över havet.

Terrängen runt Fluted Rock är varierad. Havet är nära Fluted Rock åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Fluted Rock. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis